

Geografia 
 Saint-Marien – comune francese nel dipartimento della Creuse nella regione della Nuova Aquitania
 Sankt Marien – comune austriaco nel distretto di Linz-Land, in Alta Austria

Persone 
 Hanna Mariën – velocista e bobbista belga
 Joseph Marien – maratoneta belga